Leubnitz steht für:

 einen Ortsteil von Rosenbach/Vogtl. im Vogtlandkreis, siehe Leubnitz (Rosenbach)
 einen Stadtteil von Werdau im Landkreis Zwickau, siehe Leubnitz (Werdau)
 einen Stadtteil von Dresden, siehe Leubnitz-Neuostra

Leubnitz ist der Name von:
 einer sächsisch-vogtländischen Adelsfamilie
 Wolf Heinrich von Leubnitz (1601–1665), Commissarius (Beauftragter, Gesandter) des Markgraftums Oberlausitz (1635–1665) im Kurfürstentum Sachsen
 Carl Gottlob von Leubnitz († Juni 1751), königlich-polnischer und kurfürstlich-sächsischer Beamter